Чемпионат мира по летнему биатлону 2021 прошёл в чешском Нове-Место с 25 по 29 августа 2021 года. Было разыграно 12 комплектов медалей (6 — взрослые и 6 — юниоры).

Расписание

Результаты гонок

Взрослые

Юниоры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 IBU Summer Biathlon World Championships

Чемпионаты мира по летнему биатлону
2021 год в биатлоне
Август 2021 года
Спорт в Чехии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Международные соревнования по биатлону в Чехии
Чемпионаты мира в Чехии